Святы́е Го́ры () — меловые выступы на правом берегу реки Северский Донец возле названного в их честь города Святогорск, Донецкая область, Украина.

Пещеры в меловых выступах были заселены монахами-пустынниками, которые жили здесь с незапамятных времён (согласно предположениям позднейших историков, с XI века). Впервые упоминаются в «Записках о Московии» Сигизмунда Герберштейна (1547). Около 1624 года здесь был основан Святогорский Успенский монастырь, не имевший до конца XVII века ни одного наземного сооружения.

Литература 
 Дедов В. Н. Святые Горы. От забвения к возрождению. — 3-е изд, перераб. и доп. — Донецк: Ваш имидж, 2009. — 220 c.; 32 л. цв. ил.
 Дедов В. Н., Дашевский А. Б. Славяногорский историко-архитектурный заповедник. Путеводитель. — Донецк: Донбасс, 1986. — 40 с.
 Святогорский плацдарм 1941—1943. Документы и свидетельства участников боев / Сост. В. Н. Дедов. Подг. к изд. Святогорским историко-архитектурным заповедником. — Донецк: Ваш имидж, 2008. — 284 с., ил.
 Соляник А. А., Дедов В. Н. Святые горы в жизни и творчестве князя Н. Б. Голицына // Святогірський альманах. — 2007. — С. 176—194.

География Донецкой области
Святогорск
Святые горы (национальный парк)